Schum. kan som auktorsförkortning betyda:

 Julius Schumann
 Julius Heinrich Karl Schumann

Robotskapade auktorsförkortningar